Major-brigadeiro é um oficial general de três estrelas da Força Aérea Brasileira, cujo posto é imediatamente superior ao de Brigadeiro e inferior ao de Tenente-brigadeiro.

Patentes militares